Dioscoreophyllum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dioscoreophyllum ingår i familjen Menispermaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ranunkelordningen
Dioscoreophyllum